Яннакопулос () — греческая фамилия. Известные носители:

 Яннакопулос, Константинос (1916—2007) — греко-американский историк-византинист.

 Яннакопулос, Павлос (род. 1933) — греческий бизнесмен.
 Яннакопулос, Стелиос (род. 1974) — греческий футболист.
 Яннакопулос, Христос (1909—1963) — греческий драматург, сценарист и журналист.